Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Pologne, en 1978.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour de classement

tour final 

Les deux premiers de chaque groupe du premier sont qualifiés. La Pologne, en tant que pays organisateur, est également qualifié pour ce tour final.

Pour les équipes issues d'un même groupe, le résultat du premier tour est conservé.

Classement final

Liens externes 
  Championnat d'Europe 1978, sur le site fibaeurope.com 

1978
Europe feminin 1978, Championnat d'
Basket-ball 1980
1978 en Pologne
Compétition de basket-ball en Pologne